Sozialökologie steht für:
 Sozialökologie (Zoologie), ökologisch orientierte Verhaltensbiologie
 Sozialökologie (Sozialforschung), eine soziologische bzw. politisch-ökologische Theorie

Siehe auch:
 sozial-ökologische Forschung
 Soziale Ökologie
 Soziale Ökologie (Bookchin)